Le nom le plus long au monde est le nom étendu de la titine, selon la nomenclature de l'UICPA. Il s'agit de la description scientifique d'une protéine élastique. La prononciation de ce nom peut prendre 2 heures. Ce nom est composé de .

La titine, également connue sous le nom de connectine, est une gigantesque protéine constituée de 244 régions repliées individuellement d'une protéine liée par une séquence non structurée de peptides.

De plus, le gène de la titine contient le plus grand nombre d'exons - 363 trouvés dans un gène.

Le nom « titine » est emprunté au mot grec « titan » (une divinité géante, quelque chose de grand).

Nom étendu

Article connexe 
 Titine (protéine)

Références 

Mot long
Nomenclature chimique